Alan Walker (1930) angol zenetörténész
 Alan Walker (1938–2017) brit antropológus
 Alan Walker (1997) norvég zenei producer, lemezlovas